Звеёзный мальчик — словосочетание, имеющее следующие значения:

 «Звёздный мальчик» — фильм-сказка (СССР, «Мосфильм», 1957)
 «Звёздный мальчик» — первая песня группы «Сегодня в мире» (2007)

См. также 
 Сказка о Звёздном мальчике